Xian – powiat; jednostka podziału terytorialnego w Chinach i na Tajwanie
 Xian (Nieśmiertelni) – w taoizmie religijnym święci, pomniejsze bóstwa
 Xian – powiat w Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze Cangzhou

Zobacz też 
 Xi’an – miasto w Chinach, w prowincji Shaanxi